Příjmení Nechleba má více nositelů:

 Alois Nechleba (1859–1944), český lesník, profesor Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze
 Miroslav Nechleba (1908–1996), český energetik, odborník na vodní turbíny, profesor VUT v Brně
 Vratislav Nechleba (1885–1965), český malíř-portrétista, profesor AVU